Kasang (Batang Anai), een plaats in Indonesië
Kasang (Kuantan Mudik), een plaats in Indonesië
Kasang (Jambi Timur), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing